Voici la liste des planètes mineures numérotées de 87001 à 88000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

87001-87100

87101-87200

87201-87300

87301-87400

87401-87500

87501-87600

87601-87700

87701-87800

87801-87900

87901-88000 

87001-88000